Alfresco bezeichnet

 ein Computerprogramm zur Dokumentenverwaltung, siehe Alfresco (Software)
 eine britische Fernsehserie aus den 1980er-Jahren, siehe Alfresco (Fernsehserie)

Siehe auch:

 Al fresco